A Way Away é o quinto álbum da banda de pop rock Finlandêsa Indica. Este é o primeiro álbum da banda em inglês que contém versões em inglês das canções do álbum anterior. O álbum foi produzido por Tuomas Holopainen, do Nightwish.

Faixas 

Álbuns de 2010